Grupp D i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 22 och 30 november 2022. Gruppen bestod av Frankrike, Danmark, Tunisien och Australien. De två bästa lagen gick vidare till åttondelsfinal. Och i denna grupp var det Danmark och Frankrike som var de två solklara favoriterna att ta sig vidare till slutspelet.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp D.

Tabell

Matcher

Danmark mot Tunisien 

{{Resultat med trupp|id=DEN-TUN
|nr       = 6
|bild     = DEN-TUN 2022-11-22.svg
|datum    = 22 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 42925
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Aïssa Laïdouni
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Australien 

{{Resultat med trupp|id=FRA-AUS
|nr       = 5
|bild     = FRA-AUS 2022-11-22.svg
|datum    = 22 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Adrien Rabiot Olivier Giroud Kylian Mbappé 
|mål2     =  Craig Goodwin
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 40875
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Kylian Mbappé
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Tunisien mot Australien 

{{Resultat med trupp|id=TUN–AUS
|nr       = 21
|bild     = TUN-AUS 2022-11-26.svg
|datum    = 26 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Mitchell Duke
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 41823
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mitchell Duke
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=FRA-DEN
|nr       = 23
|bild     = FRA-DEN 2022-11-26.svg
|datum    = 26 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Kylian Mbappé 
|mål2     =  Andreas Christensen
|arena    = Stadium 974
|spelplats= Doha
|publik   = 42860
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Kylian Mbappé
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Australien mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=AUS-DEN
|nr       = 37
|bild     = AUS-DEN 2022-11-30.svg
|datum    = 30 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Mathew Leckie 
|mål2     = 
|arena    = Al Janoub Stadium
|spelplats= Al Wakrah
|publik   = 41232
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mathew Leckie
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Tunisien mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=TUN-FRA
|nr       = 38
|bild     = TUN-FRA 2022-11-30.svg
|datum    = 30 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Wahbi Khazri 
|mål2     = 
|arena    = Education City Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Wahbi Khazri
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala resultat och vid inbördes möte är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022